Меландаха:
 Меландаха — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Меландаха — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Джамалпур.